ТЭО — многозначная аббревиатура:
 ТЭО — тарифно-экономический отдел
 ТЭО — техника эмоционального освобождения
 ТЭО — технико-экологическое обоснование
 ТЭО — технико-экономическая оптимизация
 ТЭО — технико-экономическое обоснование
 ТЭО — технологически-экспериментальный отдел
 ТЭО — топливно-энергетический отдел
 ТЭО — торгово-экономические отношения
 ТЭО — транспортно-экспедиционная операция
 ТЭО — транспортно-экспедиционное обслуживание
 ТЭО — транспортно-экспедиционное объединение

См. также 
  — аббревиатура латиницей